Valmont může být:

 Valmont (Moselle) – obec ve Francii
 Valmont (Seine-Maritime) – obec ve Francii
 Valmont (Colorado) – obec v Coloradu
 Valmont (řeka) – řeka ve Francii
 Valmont (film) – film Miloše Formana z roku 1989